NGC 6991-2 — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

6991
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления